Donington est un nom propre.

Patronyme

 Robert Donington (1907- 1990), un musicologue britannique.

Toponyme

 Donington Park, site près de Castle Donington abritant le circuit automobile et le festival de musique des Monsters of Rock (de 1980 à 1996) puis le Download Festival (depuis 2003) ;
 Castle Donington, ville du nord du Leicestershire ;
 Donington, grand village dans le comté de Lincolnshire, à  de Spalding ;
 Donington, village dans le comté de Shropshire, à  de Wolverhampton ;
 Donington-on-Bain, village dans le comté de Lincolnshire, à  de Louth ;
 Donington-le-Heath, village dans le comté de Leicestershire, à  de Coalville.

Voir aussi